Spina ima više značenja:
 Spina (Breša)
 Spina (Kozenca)
 Spina (Peruđa)
 Spina (Ređo di Kalabrija)